El término paleta puede referirse, en esta enciclopedia:

Deportes 
 a una paleta, una pala utilizada para impactar la pelota en el juego de pelota vasca;
 a paleta frontón, un deporte peruano que se juega con una paleta de madera, fibra de vidrio o carbono y una bola de caucho;
 a Paleta Goma Maciza, una modalidad particular del juego de pelota en frontón;

Gastronomía 
 a una paleta de cerdo, un producto obtenido de las patas delanteras del cerdo;
 a una paleta, un helado hecho con agua;
 a una paleta de dulce, un tipo de caramelo;
 a una paleta de pescado, un cuchillo de pescado;

Anatomía 
 paleta, hueso perteneciente al esqueleto humano así como al de otros animales;

Arqueología 
 a una paleta egipcia, un objeto utilizado en la época predinástica del Antiguo Egipto;
 a Paleta de Tehenu, una placa votiva de pizarra, que data del periodo predinástico de Egipto;
 a la paleta de los cazadores, un objeto conmemorativo del periodo Naqada III;

Música 
 a Paleta, una canción del dúo estadounidense Ha*Ash;

Otros usos 
 a una paleta de albañil, una herramienta usada en albañilería;
 a una paleta de colores, la superficie usada por los pintores para mezclar y arreglar colores;
 al palé, utilizado en transporte y logística, a veces llamado impropiamente paleta.

Enlaces externos